Božena Němcová − czeska pisarka
 Dana Nĕmcová − czeska psycholog, polityk, sygnatariuszka Karty 77
 Kateřina Němcová − czeska szachistka, reprezentantka Stanów Zjednoczonych, arcymistrzyni
 Miroslava Němcová − czeska samorządowiec, polityk konserwatywny, posłanka i przewodnicząca Izby Poselskiej
 Petra Němcová − czeska modelka